James Conner ist der Name folgender Personen:

* James Conner (Generalmajor) (1829–1883), US-amerikanischer Jurist und Generalmajor
 James Conner (Footballspieler) (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Perry Conner (1851–1924), US-amerikanischer Politiker